«Home School Valedictorian» — другий студійний альбом американського рок-гурту Adelitas Way. В США альбом вийшов 7 червня 2011.

Список пісень

Чарти

Учасники запису 
 Рік ДеДжізус — вокал
 Роберт Закаріан — електрогітара
 Кіф Воллен — ритм-гітара, задній вокал
 Дерек Джонстон — бас-гітара
 Тревор "Тре" Стеффорд — ударні

Примітки 

Альбоми Adelitas Way
Альбоми Virgin Records
Альбоми альтернативного металу
Альбоми хард-року
Альбоми у стилі пост-ґрандж